Хуайинь (Цзинань) (槐荫) — район городского подчинения города субпровинциального значения Цзинань провинции Шаньдун (КНР).
 Хуайинь (Хуайань) (淮阴) — район городского подчинения городского округа Хуайань провинции Цзянсу (КНР).

Кроме того
 до 2001 года китайский городской округ Хуайань носил название Хуайинь.